Lartigue (gaskognisch L’Artiga) ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Lartigue (Gers) im Département Gers
 Lartigue (Gironde) im Département Gironde

Lartigue ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Lartigue (1834–1907), französischer Ingenieur
 Jacques-Henri Lartigue (1894–1986), französischer Fotograf und Maler
 Louis Cools-Lartigue (1905–1993), dominicanischer Politiker
 Pierre Lartigue (* 1948), französischer Rallyefahrer

Sonstiges:
 Lartigue-Einschienenbahn